Magyar Nemzeti Tanács
Nemzeti Tanács (Ausztria)
Nemzeti Tanács (Monaco)
Nemzeti Tanács (Szlovákia)
Nemzeti Tanács (Szlovénia)